Schlöglmühle ist der Name folgender Orte:

 Schlöglmühle (Halblech), Ortsteil von Halblech, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Schlöglmühle (Gemeinde Windhaag), Ortsteil von Windhaag bei Freistadt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

Siehe auch:
 Schlöglmühl, Ortsteil von Payerbach, Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich